Contea di Pottawatomie (in inglese, Pottawatomie County) è il nome di diverse contee degli Stati Uniti:

 Contea di Pottawatomie, nel Kansas
 Contea di Pottawatomie, nell'Oklahoma
 Contea di Pottawattamie, nell'Iowa